Podovi je lahko:
 Podovi, Drvar (Bosna in Hercegovina)
 Podovi, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
 Podovi, Travnik (Bosna in Hercegovina)